

Astronomia
 APEX – Atacama Pathfinder EXperiment, telescopio operante nell'ambito dell'European Southern Observatory (ESO)

Aziende 
 APEX Aircraft – azienda aeronautica francese
 Apex Digital – produttore statunitense di apparecchiature elettroniche.

Chimica 
 APEX – sigla che identifica il perossido di acetone

Fotografia 
 Additive System of Photographic Exposure

Informatica 
 APEX – protocollo di messaggistica istantanea (APplication EXchange)
 APEX – prodotto software della Oracle Corporation (APplication EXpress)

Geografia

Apex – comune del Nunavut
 Apex – stazione sciistica della Columbia Britannica

Apex – città della contea di Wake, Carolina del Nord
 Apex – area non incorporata della contea di El Dorado, California

Altro 
 APEX – Acronimo e nickname social di Andrea Pecchia
AA-7 Apex – missile aria-aria sovietico
 Apex – serie TV
 Apex – romanzo di Ramez Naam